

Astronomia 
 Sex – abbreviazione della costellazione del Sestante

Cinema 
 Sex – film del 1920 diretto da Fred Niblo
 Sex – film del 2003 diretto da Antonio Dyaz

Musica 
 SEX – gruppo new wave italiano attivo fra il 1980 ed il 1982
 Sex – singolo degli OOMPH! del 1994
 Sex – EP di Tila Tequila del 2003
 Sex – brano di Sabrina Salerno contenuto nell'album Super Sabrina

Altro 
Sex – numero romano VI (sei)
Sex. – abbreviativo del nome romano Sextus (Sesto).
Sex – libro erotico della cantante Madonna
Sex – "sesso" in lingua inglese

Altri progetti